Bangilan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangilan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bangilan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar